Hacılar (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
 Hacılar (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak
 Hacılar (district), een Turks district in de provincie Kayseri